Planta de dia neutre, planta la floració de la qual és indiferent a les hores de llum solar; vegeu Fotoperiodisme (botànica)
 Photo District News, revista estatunidenca mensual dedicada a la fotografia professional